Trial by Fire — концертний альбом шведського музиканта Інгві Мальмстіна. Записаний у Ленінграді. Виданий 17 жовтня 1989 року. Загальна тривалість композицій становить 66:36. Альбом відносять до напрямку неокласичний метал.

Список пісень

Посилання 
 

Альбоми Інгві Мальмстіна
Музичні альбоми 1989